Sierra Nevada (Spaans voor: besneeuwde bergketen) kan verwijzen naar:
 Sierra Nevada (Spanje), Andalusië
 Sierra Nevada (Verenigde Staten), Californië
 Sierra Nevada de Santa Marta, Zuid-Amerika
 Sierra Nevada del Cocuy (Colombia), Zuid-Amerika
 Trans-Mexicaanse Vulkanengordel (Sierra Nevada), Mexico
 Sierra Nevada de Mérida, een bergketen in Venezuela